Tjekkiets 14 regioner har eksisteret siden 1. januar 2000 i henhold til Tjekkiets lov 129/2000 o krajích (om regioner), som erstattede den gamle paragraf 1/1993 i Tjekkiets konstitution o Vyšších územně správních celcích (om højere geo-administrative enheder)). Tjekkiet består af tretten kraj (sædvanligvis oversat med region, og en hovedstad hlavní město, som har status som kraj. De gamle 73 distrikter (okresy, ental okres) eksisterer fortsat og har forskellige dele af statsadministrationen, f.eks. retsvæsen.

 Tæthed = Befolkningstæthed; BNP = Bruttonationalprodukt (i millioner CZK); BNP / cpa = BNP pr indbygger (i CZK)

Tjekkiets regioners våben

Eksterne kilder og henvisninger